US Open-mesterskabet i damesingle 2023 er den 137. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen er en del af US Open 2023 og bliver spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere bliver spillet i perioden . august - . september 2023, mens kvalifikationen afvikles den . - . august 2023.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ ??.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ?? % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. . juli 2023 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der er gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 Evt. lucky losere er markeret med LL.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. . august 2023 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. . august 2023 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Lucky losers 

Evt. lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2023
 US Open-mesterskabet i herredouble 2023
 US Open-mesterskabet i damedouble 2023
 US Open-mesterskabet i mixed double 2023

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2023
2023
WTA Tour 2023